Carbonado (diamant), een soort in de natuur gevormde polykristallijne diamant
 Carbonado (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Washington